Рачвелишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Рачвелишвили, Анита Гурамовна (род. 1984) — грузинская оперная певица (меццо-сопрано).
 Рачвелишвили, Христофор Лукич (1894—1937) — грузинский филолог, историк и политический деятель.